Die folgende Tabelle stellt (unvollständig) die in den unterschiedlichen Quellen genannten aus Elfenbein hergestellten Kästchen oder Truhen dar.

Literatur 
 The local and the global: the multiple visual worlds of ivory carvers in early modern Sri Lanka, Sujatha Arundathi Meegama. In: Sri Lanka at the Crossroads of History, UCL 2017, DOI:10.2307/j.ctt1qnw8bs

Liste (Kunstwerke)
Geschichte Sri Lankas
Bildende Kunst (Sri Lanka)
Werk (16. Jahrhundert)
Werk der Elfenbeinkunst
Behälter nach Material